Ćuprija (izvirno ) je mesto v Srbiji, ki je središče istoimenske občine; slednja pa je del Pomoravskega upravnega okraja.

Demografija 
V naselju, katerega izvirno (srbsko-cirilično) ime je Ћуприја, živi 16558 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 40,1 let (38,6 pri moških in 41,5 pri ženskah). Naselje ima 6891 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 2,98.

To naselje je, glede na rezultate popisa iz leta 2002, večinoma srbsko.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Mesta Pomoravskega upravnega okraja